Пётр Казакевич:
 Казакевич, Пётр Васильевич (1816—1887) — контр-адмирал, первый военный губернатор Приморской области Восточной Сибири и командир Сибирской флотилии, географ, историк.
 Казакевич, Пётр Петрович (род. 1955) — белорусский ученый в области механизации сельского хозяйства.